Syngramma steht für 

 Syngramma Suevicum
 die Farngattung Syngramma (Gattung)